Dennstaedtiaceae – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Obejmuje 10 rodzajów z 265 gatunkami. Są to paprocie naziemne, rzadko wspinające się, spotykane głównie w strefie tropikalnej, ale z niemal kosmopolitycznym gatunkiem orlicą pospolitą (Pteridium aquilinum), występującym także w Polsce (jako jedyny przedstawiciel tej rodziny).

Morfologia 

Kłącze zwykle długie, pokryte połączonymi włoskami. Liście zwykle o okazałych blaszkach liściowych, dwu-, trzykrotnie lub więcej razy podzielonych pierzasto. Żyłki są otwarte, rozwidlają się, rzadko łączą się. Kupki zarodni położone na skraju blaszki liściowej, równowąskie lub drobne, osłonięte przez równowąskie lub kubeczkowate zawijki lub z brzegiem liścia podwiniętym nad zarodniami.

Systematyka 
W systemie Smitha i in. (2006) rodzina w rzędzie paprotkowców (Polypodiales). Tę samą pozycję zajmuje w systemie PPG I (2016), przy czym odrębność tych paproci od pozostałych paprotkowców podkreślono zaliczając je do monotypowego podrzędu Dennstaedtiineae Schwartsb. & Hovenkamp, 2016.
 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Wykaz rodzajów
 Blotiella R.M.Tryon, Contr. Gray Herb. 191: 96. 1962
 Dennstaedtia Bernh., J. Bot. (Schrader) 1800(2): 124. 1801 – densztedia
 Hypolepis Bernh., Neues J. Bot. 1(2): 34. 1805
 Leptolepia Mett. ex Prantl, Arbeiten K€onigl. Bot. Gart. Breslau 1: 23. 1892
 Microlepia C.Presl, Tent. Pterid.: 124, pl. 4, f. 21–23. 1836
 Monachosorum Kunze, Bot. Zeitung (Berlin) 6: 119. 1848
 Oenotrichia Copel., Univ. Calif. Publ. Bot. 16: 82. 1929
 Paesia A.St.-Hil., Voy. Distr. Diam. 1: 381. 1833
 Pteridium Gled. ex Scop., Fl. Carniol.: 169. 1760 – orlica

Przypisy